Сборная Шри-Ланки по футболу — национальная футбольная сборная Шри-Ланки, контролируемая Футбольной федерацией Шри-Ланки. До 1972 года называлась Сборная Цейлона по футболу, когда Цейлон был переименован в Шри-Ланку.

Чемпионат мира по футболу 
 1930 до 1970 — не участвовала
 1974 — выбыла
 1978 — выбыла
 1982 до 1990 — не участвовала
 1994 до 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Азии 
 1956 до 1968 — не участвовала
 1972 — не прошла квалификацию
 1976 — не участвовала
 1980 — не прошла квалификацию
 1984 — не прошла квалификацию
 1988 — не участвовала
 1992 — не участвовала
 1996 до 2004 — не прошла квалификацию
 2007 — забрала заявку
 2011 до 2023 — не прошла квалификацию

Текущий состав 
Следующие игроки были включены в состав сборной на отборочный турнир Кубка вызова АФК 2014.

Примечания

Ссылки 
 Сборная Шри-Ланки на сайте ФИФА

Шри-Ланка
Футбол